Dolgo Brdo (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Dolgo Brdo (Ljubljana), een plaats in de Sloveense gemeente Ljubljana